Carles Marín Lladó (Felanich, Mallorca, 4 de septiembre de 1971) es un periodista, profesor universitario y escritor español. Es profesor titular de Periodismo Informativo Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Desde 2012 dirige el Máster en Reporterismo de TV en la URJC. Ha sido Vicerrector de Comunicación de la misma Universidad (2017-2018) y directivo de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (AcademiaTV) (2006-2014).

Biografía

Datos profesionales 

Es doctor en Filología Hispánica, especialista en lengua española y medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión). Además, es licenciado en Periodismo, en Filología hispánica y en Filología catalana.

Es profesor titular de Periodismo audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Fue Vicerrector de Comunicación (2017-18) en la misma Universidad. Desde 2006 hasta 2010 fue Vicedecano de Tecnologías de la Comunicación y Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la URJC.
Fue miembro de la Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión (AcademiaTV) (2006-2014).

Carrera profesional 

Comenzó su trayectoria profesional en televisión en el año 1994 como redactor y reportero en TVE de los espacios siguientes: Telediario, Telediario Internacional, Directo, directo y también del Informatiu Balear.
Posteriormente, fue redactor del programa Notícies en Telenova.

Durante los años 1995 y 1996 fue jefe de programas de Canal 37 TV (Baleares) y director y presentador de los programas: línea Pública y Temps de turisme.

En 1996 se incorporó a Antena 3 Televisión en Baleares como guionista, reportero, redactor y presentador de los programas: Noticias Baleares, Tiempo de Ocio y A toda página.

De 2000 a 2001 fue director y presentador del programa Onda Cero (Baleares): Punto de Encuentro. Antes había sido redactor de la sección La otra historia (1998-99) en el periódico Diari de Balears.

De 2004 a 2008 dirigió y presentó el programa lingüístico y cultural de TVE-Baleares, Parlant en plata.

Entre 2007 y 2008 colaboró en el programa En días como hoy del periodista Juan Ramón Lucas de RNE. Su sección se llamaba Historias de la Tele.

En febrero y marzo de 2008 participó en el equipo de realización de los dos Debates que organizó la Academia de Televisión y que enfrentaron a Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero con motivo de las Elecciones Generales del 9 de marzo de ese año.

Estuvo al frente de la dirección de la revista de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión entre 2006 y 2008.

Entre 2008 y 2009 dirigió y presentó en Antena.Neox el programa El círculo Neox.

Entre 2009 a 2010 volvió a dirigir y presentar el programa lingüístico y cultural: Parlant en plata, esta vez para IB3 Televisió.

En 2011 formó parte del Comité de Dirección y realizó tareas de Portavoz de la Academia de Televisión en el único debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, organizado por esta institución presidida por Manuel Campo Vidal. El Debate 2011, celebrado en Madrid el 7 de noviembre de ese año, se emitió en 17 televisiones en España y obtuvo más de 12 millones de espectadores y el 54,2% de cuota de pantalla.

En 2013 volvió a TVE como periodista de la sección de Actualidad en "La Mañana de La 1", con directos y dúplex sobre temas informativos de primera magnitud.

En 2015 fichó de nuevo por TVE como periodista y reportero de sus Servicios Informativos. Realiza directos, piezas y demás formatos desde el TRIBUNAL SUPREMO, la AUDIENCIA NACIONAL, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, para los TELEDIARIOS de TVE, CANAL 24 HORAS, informativos territoriales, etc.

Entre 2017 y 2018 fue Vicerrector de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde 2013 hasta hoy viene colaborando en programas de televisión de información e infoentretenimiento en mesas de actualidad y política. Los espacios y cadenas son: Especial 23 A: El debate decisivo (Antena 3 TV), La mañana de La 1. Televisión Española (TVE), Cuatro al Día (Cuatro), Espejo Público (Antena 3 TV) y Antena 3 Noticias (Antena 3 TV).

Algunas publicaciones 
LIBROS
El informativo de Radio. Editorial Dykinson. 2019.
El informativo de Televisión. Editorial Gedisa. 2017.
Reporterismo de Televisión (Coord.). Editorial Gedisa. 2017.
Descripción y análisis del español en los medios de comunicación (Coord.). Editorial Dykinson. 2018.
Periodismo audiovisual. Información, entretenimiento y tecnologías multimedia. Gedisa. 2006.
La noticia audiovisual a través de la historia de la televisión. Calima ediciones. 2003.
El lenguaje en los informativos de televisión. Calima ediciones. 2004.
Gabriel Fuster Mayan (Gafim). Un periodista en la Mallorca franquista. Lleonard Muntaner Editor. 1999.
De luxe. Lleonard Muntaner Editor. 2000.
Els refranys i les frases fetes de Parlant en plata. Editorial Moll. 2006.
L'Àngel del no-res. Lleonard Muntaner Editor. 2009.
El Ángel de la nada. Editorial Objeto Perdido. 2013.

En cuanto a REVISTAS CIENTÍFICAS nacionales e internacionales de máximo nivel, el profesor Marín ha publicado las siguientes y más recientes aportaciones:
What are political parties doing on TikTok? The Spanish case. (Profesional de la información (EPI), 2021)
Expansion of the core business of traditional media companies in Spain through SVOD services. (Communication & Society, 2022)
TikTok and the new language of political communication. (Cultura, Lenguaje y Representación, 2021)
Populism, Twitter, and COVID-19: Narrative, Fantasies, and Desires. (Social Sciences 2021).
Pandemia y guerra: narrativas de crisis y liderazgo. Análisis de las estrategias discursivas presidenciales en el inicio de la pandemia del COVID-19. (Revista Latina de Comunicación Social, 2021)
Evolución del lenguaje audiovisual en los programas informativos de televisión en España (comparativa entre 1999 y 2017). (Anàlisi, 2020).
La pérdida de objetividad en las noticias de los programas de infoentretenimiento en televisión (Adcomunica, 2012)
¿Es el informativo un programa educativo y de conocimiento o es sólo un espacio de entretenimiento? (Comunicar, 2005)
Un modelo conceptual para analizar los debates electorales en TV. Mediatización y ceremonias televisivas. (Revista Latina de Comunicación Social, 2020)
La privacidad, un desafío para periodistas y comunicadores. Análisis de la privacidad en los estudios universitarios de comunicación de Europa y Estados Unidos. (Ámbitos, 2021)

Enlaces externos 
Academia de Televisión 

Periodistas de España del siglo XXI
Presentadores de televisión de España
Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos